Die Einband-Europameisterschaft 1988 war das 36. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 24. bis zum 27. März 1988 in Groningen statt. Es war die achte Einband-Europameisterschaft in den Niederlanden.

Geschichte 
Bei seiner 12. Teilnahme an einer Einband-EM sicherte sich Christ van der Smissen zum vierten Mal den Titel. Es war seine letzte Teilnahme. Im Finale gegen den jungen Wiener Christoph Pilss, der für die Überraschung des Turniers sorgte, gewann der Niederländer mit 150:118 in 16 Aufnahmen. Nach eher enttäuschenden Auftritten bei einigen Einband-Europameisterschaften konnte Wolfgang Zenkner diesmal überzeugen. Mit einer soliden Leistung im kleinen Finale gegen Titelverteidiger Franz Stenzel gewann er mit 150:109 in zwölf Aufnahmen nach 1983 zum zweiten Mal die Bronzemedaille.

Turniermodus 
Gespielt wurde in drei Vorrundengruppen. Die beiden Gruppenbesten und die zwei besten Gruppendritten kamen ins Viertelfinale. Danach KO-Runde. Die Plätze drei bis acht wurden ausgespielt. Die Partielänge betrug 150 Punkte.

Bei MP-Gleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:
 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Vorrunde

KO-Runde

Platzierungsspiele

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

Einband-Europameisterschaft
Karambolageveranstaltung 1988
Billardturnier in Groningen